17P kan syfta på:

 Holmes komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-52 - en rysk Progress farkost.